Az 1929-es lengyel labdarúgó-bajnokság a lengyel labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának 3. alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. A pontvadászat 13 csapat részvételével zajlott. 

A bajnokságot a Warta Poznań nyerte az ezüstérmes Garbarnia Kraków, és a bronzérmes Wisła Kraków előtt.

A bajnokság végeredménye

Külső hivatkozások

 rsssf.com

1929
Lengyel 1